James Currie ist der Name folgender Personen:

* James Currie (Mediziner) (1756–1805), schottischer Mediziner und Schriftsteller 
 James Currie (Politiker) (1827–1901), kanadischer Politiker